Cuzieu est un nom propre qui peut désigner les toponymes suivant :
 Cuzieu (Ain), commune française du département de l'Ain, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 voir aussi : Démographie de Cuzieu
 Cuzieu (Loire), commune française du département de la Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes.